Мы́йзакюла () — эстонский топоним:

 Мыйзакюла — город в уезде Вильяндимаа.
 Мыйзакюла — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа. 
 Мыйзакюла — деревня в волости Муху уезда Сааремаа. 
 Мыйзакюла — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Мыйзакюла — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа.
 Мыйзакюла — деревня в волости Пыхья-Пярнумаа уезда Пярнумаа.
 Мыйзакюла — деревня в волости Кийли уезда Харьюмаа.
 Мыйзакюла — деревня в волости Пылтсамаа уезда Йыгевамаа.
 Мыйзакюла — название деревни Торгу-Мыйзакюла в уезде Сааремаа до 2017 года.
 Мыйзакюла — название деревни Синимяэ в 1920-х годах.
 Мыйзакюла — бывшая деревня в волости Каарма уезда Сааремаа. В 2014 году объединена с деревней Тахула.
 Мыйзакюла — бывшая деревня в волости Сальме уезда Сааремаа. В 2017 году объединена с деревней Каугатома.
 Мыйзакюла — бывшая деревня в уезде Йыгевамаа. Существовала с 1922 до 1977 года.